Slinge (Rotterdam), een straat in Rotterdam
 Slinge (metrostation), een metrostation aan de gelijknamige straat in Rotterdam

De Slinge, een rivier in Gelderland
 De Groenlose Slinge
 De Boven-Slinge of Slingebeek